Porkbelly es una ciudad ficticia de la serie Johnny Test.

Nombre 
El nombre de la ciudad, "Pork", que viene de "cerdo", se debe a que los fundadores de la ciudad eran criadores de cerdos.

Gobierno 
El alcalde de la ciudad es el Alcalde Howard, quien no es muy buen alcalde ya que se rinde fácilmente cuando ataca un villano. Además, se ha comprobado que es una ciudad de Arizona.

Lugares

Escuela Secundaria de Porkbelly 
Es la Escuela Secundaria de la ciudad. Allí estudia Johnny Test, y también Sissy Blakely, Bumpers, y Janet Nelson Jr., quienes su profesor es el Sr. Henry Teacherman. La escuela también tiene su director, y una cocinera testaruda.

Mega Instituto de Tecnología de Porkbelly 
Es un instituto para chicos superdotados, como Susan y Mary Test, quienes estudian en él. También estudia Tim Burnout, y antiguamente Bling-Bling Boy, pero no se sabe si ha vuelto a ser estudiante. Los alumnos son enseñados por el Profesor Slopsink. Antiguamentie también tenían un chico que servía los cafés, pero robó unos inventos para transformarse en el villano Gela Cerebro.

Área 51.1 
Es una parodia del Área 51. Es la base de operaciones de la armada de Porkbelly. El líder de la armada es el General, y sus mejores hombres son los agentes del FBI los Señores Black y White.

Base de operaciones de "La Súper Mega Malvada Fuerza Contra Johnny 5" 
Es la base de operaciones de "La Súper Mega Malvada Fuerza Contra Johnny 5", formada por los enemigos de Johnny Test. Fue creado por Wacko, quien reunió a Gela Cerebro, Mr. Mittens y el Abejero, y más tarde a Zizrar. Ahí, los villanos planean sus fechorías para acabar con Johnny.

Johnny Test
Ciudades ficticias